Le mot quartz désigne originellement le minéral. C'est une déformation du mot allemand quarz, attesté pour la première fois dans la première moitié du  pour désigner ce minéral dans une exploitation minière de Bohême. Jusqu'à la parution du  d'Agricola en 1556, le mot a cependant servi à désigner n'importe quel type de cristal.

Sciences et techniques

Informatique 
 Quartz est le moteur graphique du système d'exploitation Mac OS X.
 Quartz est le nom d'un projet Open Source pour l'ordonnancement de tâches informatiques en Java.

Physique 
 En électronique, un quartz est un composant servant de base de temps.
 En optique, un quartz est un monocristal biréfringent uniaxial positif.

Sciences de la Terre 
 Le quartz est un minéral essentiellement composé de silice .

Culture et société

Cinéma 
 Quartz est un prix délivré par l'Académie du cinéma suisse.

Internet 
 Quartz est un média économique de langue anglaise, d'abord conçu pour être lu sur mobile et sur tablette.

Musique et spectacles 
 Quartz est un groupe de heavy metal britannique.
 Jakie Quartz est le nom de deux albums de la chanteuse Jakie Quartz :
 son cinquième album, sorti en 1990 ;
 sa compilation de 2003.
 Le Quartz est une salle de spectacles et un centre culturel de Brest, devenu Scène nationale en 2001 et réservé aux spectacles vivants.

Produits 
 Dans l'industrie du verre, on appelle communément « quartz » ou « verre de quartz », le verre obtenu par refroidissement de la silice fondue
 Dans l'industrie horlogère, la crise du quartz ou révolution du quartz désigne une rupture technologique dans la fabrication des montres survenue dans les années 1970

Véhicules 
Peugeot Quartz, concept-car de 2014

Anthroponyme 
 Jakie Quartz, de son vrai nom Jacqueline Cuchet (1955-), est une chanteuse populaire française.

Toponyme 

 le lac Quartz, en Alaska ;
 le lac Quartz, dans le Montana.

Homonymie de titre